Дудар — майстер, що робить дуди і грець на дуді.

 Дудар Андрій Демидович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Дудар Антін Петрович — український правник, поручник УГА.
 Дудар Віктор Васильович (1977—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дудар Владислава Іванівна (* 1933) — діячка культури (Корець)
 Дудар Галина Михайлівна (* 1961) — українська вчителька-методистка, майстриня народної творчости.
 Дудар Дмитро Миколайович (* 1991) — білоруський футболіст, воротар гродненського «Німана».
 Дудар Євген Михайлович — український письменник-сатирик.
 Дудар Зоя Володимирівна — фахівчиня у галузі інформаційних систем.
 Дудар Іван Володимирович (1983—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Почесний громадянин Тернополя (посмертно).
 Дудар Іван Петрович (1921—2007) — заслужений художник України, художник народного декоративно-прикладного мистецтва.
 Дудар Ігор Никифорович (* 1948) — доктор технічних наук, професор, відмінник освіти України.
 Дудар Костянтин Костянтинович — заслужений працівник сільського господарства України (2019).
 Дудар Ольга Володимирівна — доцентка кафедри Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, заслужений працівник освіти України

 Дудар (Гранада) — муніципалітет в Іспанії.

Див. також 
 Дударенко
 Дударова

Примітки 

Українські прізвища